Pavese bezeichnet:
 Pavese, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit verwendeter großer Holzschild

Pavese heißen in der Geographie:
 Naviglio Pavese, Kanal in Italien
 Oltrepò Pavese, Landschaft in Italien

Pavese ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Pavese (1908–1950), italienischer Schriftsteller
 Jim Pavese (* 1962), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Luigi Pavese (1897–1969), italienischer Schauspieler
 Nino Pavese (1904–1979), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Armer Ritter